Barry Eisler – scrittore statunitense
 Elfriede Eisler, nota come Ruth Fischer – politica e agente segreta tedesca e austriaca
 Georg Eisler – pittore austriaco
 Hanns Eisler – compositore austriaco
 Lloyd Eisler – ex pattinatore artistico su ghiaccio canadese
 Riane Eisler – sociologa e saggista statunitense